Teleocrater rhadinus — вид архозаврів з клади Aphanosauria, що включається в кладу Avemetatarsalia. 

Викопні рештки знайдені у відкладеннях формації Манда анізійського ярусу середньотріасового відділу в Танзанії. Назву таксону дав палеонтолог Алан Чаріг у своїй кандидатській дисертації на здобуття наукового ступеня Кембриджського університету, але офіційно опублікував його Стерлінг Несбіт з колегами в 2017 році. Філогенетичний аналіз показав схожість Teleocrater з Yonghesuchus, Dongusuchus і Spondylosoma - іншими представниками клади Aphanosauria. Вона є сестринською групою для Ornithodira, в яку входять динозавроморфи і птерозаври.

Філогенія

Посилання 
 

Архозаври
Фауна тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 2017